Niemcy:
 Antweiler – dzielnica Mechernich
 Antweiler – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Ahrweiler

Osoby:
 Christoph Antweiler – niemiecki etnolog